

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest nich 18, w tym 1 podstawowa
 Kopaliny – część miasta Brzesko
 Kopaliny – część miasta Dębica
 Kopaliny – część miasta Sucha Beskidzka
 Kopaliny – część wsi Dąbrowica  w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Kopaliny – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz
 Kopaliny – część wsi Pogwizdów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Kopaliny – przysiółek wsi Buczyna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Kopaliny – część wsi Chrostowa w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Kopaliny – część wsi Wrząsowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Świątniki Górne
 Kopaliny – część wsi Dąbie w woj. małopolskim, w pow. myślenickim' w gminie Raciechowice
 Kopaliny – część wsi Janowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Kopaliny – część wsi Grajów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Kopaliny – część wsi Siedliska-Bogusz w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Brzostek
 Kopaliny – część wsi Smarżowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Brzostek
 Kopaliny – część wsi Brzeźnica w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Kopaliny – część wsi Gumniska w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Kopaliny – część wsi Gołęczyna w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Kopaliny – część wsi Rytwiany w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany

Inne 
 Kopaliny – kryptonim radzieckiej tajnej kopalni uranu w Polsce, w pobliżu wsi Kletno
 Kopaliny – potok, dopływ potoku Leksandrówka
 Kopaliny (394 m) – wzgórze na Pogórzu Rożnowskim

Zobacz też 
 Klizin-Kopaliny
 Kopalina